Sunlight (single), single van de Britse band Modestep
 Sunlight (The Magician), nummer
 Sunlight (zeep), bekend zeepmerk van Lever Brothers (opgegaan in Unilever)
 Port Sunlight, sociaal modeldorp in Engeland, gebouwd door zeepfabrikant William Hesketh Lever.